Sotobañado y Priorato kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sotobañado y Priorato (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Sotobañado y Priorato (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar